Le Royaume de Solør était l'un des petits royaumes norvégiens du Moyen Âge. Il était situé dans le fylke actuel de Hedmark.

Halfdan Hvitbeinn le fonda et en fut roi vers 710.

Étymologie 
La forme originale en vieux norrois était Soløyjar. Le premier élément, sol, signifie probablement "boue" ou "boue d'épuration", et le deuxième élément est la forme plurielle de øy: "terrain plat le long de la rivière".

Histoire 
Pendant la période Viking, la Norvège était divisée en petits royaumes indépendants gouvernés par des seigneurs de guerre qui dirigeaient les territoires, rivalisaient pour la suprématie en mer et l'influence politique, et cherchaient des alliances ou le contrôle d'autres familles royales, volontairement ou de force. 

La Saga des Ynglingar, écrite en 1220 par Snorri Sturluson, évoque le royaume de Solør, fondé vers 710 par Halfdan Hvitbeinn. L'historicité des rois décrits dans cette saga n'est cependant généralement pas acceptée par les historiens modernes et Halfdan Hvitbeinn considéré comme un roi mythique.

Voir aussi 
 Liste des royaumes de Norvège

Notes et références 

Solor
Solør
Solør
Royaume de Solør